Eliminacje do mistrzostw świata w 1994 roku trwały od 22 kwietnia 1992 roku do 17 listopada 1993. W eliminacjach wzięło udział 36 drużyn z UEFA. Udziału nie brały Niemcy (jako mistrz świata zwolnieni z eliminacji), Jugosławia (wykluczona z powodu wojny domowej) oraz Liechtenstein (został wycofany).

37 drużyn rozlosowano do 6 grup (w pięciu po 6 drużyn, w jednej 7). Ostatecznie wystartowało 36 drużyn.

Format eliminacji 
37 drużyn zostało podzielonych na 6 grup, 5 grup po 6 drużyn i jedną z siedmioma zespołami (w grupie, w której była Jugosławia zostało ostatecznie pięć reprezentacji po wykluczeniu tego kraju). Zwycięzcy oraz drużyny z drugich miejsc awansowały do turnieju finałowego. Trzynastą drużyną reprezentującą Europę zostały Niemcy.

Podział na koszyki 
Podział na koszyki został ustalony na podstawie rankingu FIFA 8 grudnia 1991.

Wyniki

Grupa A 

 Awans z grupy A wywalczyły  i .

Grupa B 

 Awans z grupy B wywalczyły  i  .

Grupa C 

 Awans z grupy C wywalczyły  i  .

Grupa D 

 Awans z grupy D wywalczyły  i  .

Grupa E 

  została wykluczona przez FIFA.
 Awans z grupy E wywalczyły  i  .

Grupa F 

 Awans z grupy F wywalczyły  i  .

Linki zewnętrzne 
  - scoreshelf.com
 Wyniki wszystkich stref - rsssf.com
 

UEFA
1992 w Europie
1993 w Europie